Wette bezeichnet:

 Wette, einen Vertrag über den Eintritt eines ungewissen Ereignisses
 die Surebet, aus dem Englischen eine „sichere Wette“
 Wette (Gewässer), regionaler Ausdruck für Pferdeschwemme, Löschwasserteich, Trinkwasser speichernder Teich
 Wette (Recht), Begriff der alten Rechtssprache

Wette ist der Familienname folgender Personen:

 Adelheid Wette (1858–1916), deutsche Schriftstellerin und Librettistin
 Gottfried Albin de Wette (1697–1768), Pfarrer und Chronist in Weimar
 Hermann Wette (1857–1919), deutscher Schriftsteller und Arzt
 Hermann Maria Wette (1900–1982), deutscher Musikwissenschaftler, Komponist und Kunstmaler
 Wilhelm Martin Leberecht de Wette (1780–1849), deutscher Theologe
 Wolfram Wette (* 1940), deutscher Historiker

Siehe auch:

 Vette
 Die Wette